People’s National Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 People’s National Bank Building (South Carolina), ID-Nr. 99000396
 People’s National Bank Building (Texas), ID-Nr. 02000896